Ánimas ou Animas (almas em espanhol) pode referir-se a:

Geografia dos Estados Unidos 
Las Animas — cidade do Colorado

Condado de Las Animas — condado do estado do Colorado

Rio Animas — do Colorado e Novo México, afluente do San Juan

Outros usos 
Capela de Ánimas — templo católico em Santiago de Compostela, Espanha

Cerro de las Ánimas — segundo ponto mais alto do Uruguai

Desambiguações de topônimos